Els holomicots (Holomycota o Nucletmycea) són un clade de opistoconts que inclou els fongs i a tots els organismes eucariotes més estretament relacionats amb els fongs que amb els animals.

Filogènia 
S'han establert les següents relacions:

Referències 

Opistoconts